Le Moscou Skate (Moscow Skate en anglais, Moskovskie konki en russe) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroulait en URSS au cours de l'automne. Il accueillait des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace. Le Moscou Skate est l'ancien nom de la Coupe de Russie.

Le deuxième Moscou Skate est organisé du 14 au 17 décembre 1967 à Moscou. Six pays européens y participent dont l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie  et l'URSS.

Résultats

Messieurs

Dames

Couples

Danse sur glace

Source 
 Prize of Moscou News 1967 sur wikipedia anglais

1967
Compétition de patinage artistique à Moscou
Patinage artistique en 1967
1967 en Union soviétique
Sport en 1967 par pays